Het WTA-tennistoernooi van Rabat (officieel Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem) van 2022 vond plaats van zondag 15 tot en met zaterdag 21 mei 2022 in de Marokkaanse hoofd­stad Rabat. Het was de twin­tig­ste editie van het toer­nooi. Er werd gespeeld op gravel­banen.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deel­neem­sters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

Enkelspel 
Titelhoudster Maria Sakkari was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Spaanse Garbiñe Muguruza werd in de tweede ronde uitge­scha­keld door de latere winnares.

De ongeplaatste Martina Trevisan uit Italië won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de eveneens ongeplaatste Amerikaanse Claire Liu in twee sets. Trevisan wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 33.200 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Arantxa Rus was het zevende reekshoofd – zij bereikte de kwartfinale, waarin de latere winnares te sterk voor haar was.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelhoudsters María José Martínez Sánchez en Sara Sorribes Tormo hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het als eerste geplaatste Japanse duo Eri Hozumi en Makoto Ninomiya won het toer­nooi. In de op vrijdag 20 mei gespeelde finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste koppel Monica Niculescu en Aleksandra Panova in de match-tiebreak. Het was hun derde gezamen­lijke titel. Hozumi had daar­naast vier eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; Ninomiya drie.

De Nederlandse Arantxa Rus speelde samen met Mayar Sherif uit Egypte – zij bereikten de tweede ronde, waar zij verstek lieten gaan wegens een onder­rug­blessure van Sherif.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspel
 Dubbelspel
 Toernooischema ITF

Rabat 2022
Rabat
Sport in Rabat